Popovits Pál (románul: Pavel Ladislau Popovits ; 1976. június 28. –) román labdarúgó,edző

Jegyzetek

Források
nb3.hu 

Román labdarúgók
Romániai magyar sportolók
1976-ban született személyek
Élő személyek